William Alfred Robinson est un nom pouvant désigner:

 (1852-1927), homme politique australien en Australie-Méridionale
William Alfred Robinson (1905-1957), homme politique canadien en Ontario

Voir aussi

Robinson, William Alfred